Le nom de Guyomarch est porté par plusieurs membres de la famille des vicomtes de Léon.

Guyomarch  de Léon
Guyomarch II de Léon
Guyomarch III de Léon
Guyomarch IV de Léon
Guyomarch V de Léon
Guyomarch VI de Léon